Eudes II peut faire référence à :
 Eudes II de Blois ( 983-1037), comte de Blois ;
 Eudes II de Bourgogne (1118-1162), duc de Bourgogne ;
 Eudes II de Champlitte ( 1155-1204), seigneur de Champlitte ;
 Eudes II de Sorcy (?-1230), évêque de Toul ;
 
 Eudes II de Troyes (?-876), comte de Troyes ;
 Eudes II de Troyes ( 1040- 1115), comte de Troyes.

Voir aussi